HMS Sirius je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Sirius (1786) 
 HMS Sirius (1892) 
 HMS Sirius (82) 
 HMS Sirius (F40)

Sirius